Ратату́й:
 Рататуй — блюдо французской кухни, овощное рагу, распространенное в регионе Прованс.
 «Рататуй» (телефильм) — российский комедийный детектив киностудии «ГлаГолФильм» 2006 года.
 «Рататуй» — мультипликационный фильм, созданный на киностудии «Pixar» в 2007 году.
 Иван Рататуй или Петрушка — персонаж русских народных кукольных представлений.

Примечания